Барн:

 Барн — город и община в Нидерландах.
 Барн — внесистемная единица измерения площади.

См. также 
 Барн-Блафф — гора на территории острова (и одноимённого штата) Тасмания.